Tréduder  (en bretón Treduder) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d’Armor, en el distrito de Lannion y cantón de Plestin-les-Grèves.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Costas de Armor